Горького () — посёлок на территории Николаевской сельской общины, Днепровского района Днепропетровской области Украины.

Код КОАТУУ — 1221482001. Население по переписи 2001 года составляло 975 человек.

Географическое положение 
Посёлок Горького находится на расстоянии в 1 км от пгт Таромское и села Долинское.

По селу протекает ручей и 2 пруда.

Рядом проходят автомобильная дорога  и железная дорога, станции Сухачёвка и Платформа 169 км в 3,5 км.

История 
 В 30-х годах XX века на месте села была бригада колхоза «Переможец».
 1939—1963 года — подсобное хозяйство завода ДЗМО.
 1963 год — дата основания посёлка.

Объекты социальной сферы 
 Школа

Экономика 
 Машинно-тракторные мастерские, зерновой ТОК.

Экология 
 Детский сад.
 Клуб.
 Больница.
 Спортивная площадка.
 Стадион.

Примечания

Ссылки 
 Информационно-новостной сайт п. Горького